Shape of My Heart – singiel Backstreet Boys (2000)
 Shape of My Heart – singiel Stinga z albumu Ten Summoner’s Tales (1993), znany też ze ścieżek dźwiękowych do filmów Leon zawodowiec oraz Trzy serca